Вранпоток може бити:

 Вранпоток (Ново Горажде), насељено мјесто у општини Ново Горажде, Република Српска, БиХ
 Вранпоток (Горажде), насељено мјесто у општини Горажде, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ